Хорген:

 Хорген — округ в Швейцарии, кантон Цюрих
 Хорген — город в Швейцарии
 Хоргенская культура — археологическая культура, связанная с находками у г. Хорген (Цюрих).